John Hatch Bluth (n. 1947), cestista messicano
John Hatch (n. 1962), cestista canadese
John Hatch (n. 1996), pallavolista statunitense